Osoby:
 Albrecht von Voigts-Rhetz – niemiecki dyplomata
 Johann Retz – niemiecki prawnik
 Konstantin Bernhard von Voigts-Rhetz – niemiecki generał

Zobacz też:
 Retz